

Onomastica
Eliodoro – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Eliodoro di Altino – vescovo e santo
Eliodoro di Antiochia – ministro di Seleuco IV, re di Siria, presente nella Bibbia nei libri dei Maccabei
Eliodoro di Atene – scrittore e storico greco antico
Eliodoro di Emesa – scrittore greco del III secolo d.C., autore del romanzo Le etiopiche
Eliodoro di Catania – leggendario necromante
Eliodoro di Larissa – matematico greco, di cui ci è pervenuto un trattato sull'ottica

Altro 
Eliodoro – minerale giallo del berillio